Lugol pode referir-se a:

 Solução de Lugol — Solução aquosa
 Jean Guillaume Auguste Lugol — médico francês